Гостижбор — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав Добручинской волости.

География 
Деревня находится в северной части Псковской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, к западу от железнодорожной ветки Веймарн — Гдов, к востоку от автодороги , на расстоянии примерно 15 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от города Гдова, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с относительно коротким тёплым летом и продолжительной, как правило, снежной зимой. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −8°С, температура самого тёплого (июля) — +17,4°С. Среднегодовое количество осадков — 684 мм.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района